Talos – planetoida o numerze katalogowym 5786
 Talos – w mitologii greckiej olbrzym z brązu, strażnik Krety
 Talos (Talus, Kalos, Perdiks) – w mitologii greckiej uczeń i siostrzeniec Dedala
 Talos – rodzaj teropoda z rodziny Troodontidae
 TALOS – Transportable Autonomous patrol for Land bOrder Surveillance

Zobacz też 

 Operacja Talos – powieść Bogusława Wołoszańskiego
 RIM-8 Talos – pocisk rakietowy
 Talus – strona ujednoznaczniająca